Ки́превское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Киржачском районе Владимирской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Кипрево.

История 
Кипревское сельское поселение образовано 27 апреля 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 36-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Кипревского, Новосёловского и Афанасовского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Документ проекта корректировки генерального плана муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района.

Муниципальные образования Киржачского района
Сельские поселения Владимирской области